Bernardo II, duque de Brunswick-Luneburgo (c. 1437- Celle, 9 de febrero de 1464), fue obispo de Hildesheim (como Bernardo III) entre 1452 y 1457, así como príncipe de Luneburgo entre 1457 y 1464. Gobernó conjuntamente con su hermano Otón el Victorioso, que le sucedió en solitario a su muerte.

Biografía 

Bernardo era hijo de Federico el Piadoso y de su mujer Magdalena de Brandeburgo. En 1452, Bernardo fue elegido a petición del obispo de Hildesheim para ser su coadjutor y más tarde se convirtió en su sucesor cuando el obispo murió. Sin embargo, la aspiración del obispo de que eligiendo un miembro de la Casa de Welf el obispado fortalecería su posición frente al principado güelfo de Brunswick-Wolfenbüttel demostró ser errada porque Bernardo se sintió obligado a defender primero los intereses de su familia. A petición de su padre, abandonó el obispado en 1457 para asumir el control del principado de Luneburgo, que gobernó conjuntamente con su hermano, Otón el Victorioso, hasta su muerte el 9 de febrero de 1464.

Contrajo matrimonio con Matilda de Holstein-Schauenburg, hija del conde Otón II de Schauenburg-Pinneberg, en 1463, pero el matrimonio no tuvo hijos. Matilda más tarde pasó a ser la segunda esposa del Duque Guillermo el Victorioso.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Die Diözese Hildesheim. In Vergangenheit und Gegenwart von Thomas Scharf-Wrede 
 Geckler, Christa (1986). Die Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371–1705. Celle: Georg Ströher. . .

Enlaces externos 
 The House of Welf
 Bishopric of Hildesheim

Obispos de Alemania del siglo XV
Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Obispos católicos del siglo XV
Príncipes obispos
Obispos católicos de Alemania
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)